Die Tuvalu A-Division 2011 war die elfte Spielzeit der höchsten tuvaluischen Spielklasse im Männerfußball. Alle Spiele fanden im einzigen Stadion Tuvalus statt, dem Tuvalu Sports Ground.

Titelverteidiger war der Nauti FC, der auch in diesem Jahr zum fünften Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen konnten. Absteigen musste keine Mannschaft, da auch in der zweithöchsten Spielklasse nur die zweiten Mannschaften der Vereine aus der A-Division spielen.

Modus 
An dieser Saison nahmen fünf der acht Mannschaften Tuvalus teil, wobei der FC Tofaga und Lakena United zwei Mannschaften stellte. Jede Mannschaft spielte einmal gegen die anderen, sodass es zu insgesamt sieben Spieltagen kam, bei denen jeweils eine Mannschaft spielfrei hatte.

Teilnehmende Mannschaften 
Folgende acht Mannschaften nahmen im Jahr 2011 an der Tuvalu A-Division teil.

Abschlusstabelle

Spieltage

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

Weblinks 
 

2011
Fußballsaison 2011